Kedungwaru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kedungwaru (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Kedungwaru (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 109,67), Jawa Tengah, 
 Desa Kedungwaru (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 109,81), Jawa Tengah, 
 Desa Kedungwaru (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 111,22), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kedungwaru, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar